Die Premjer-Liga 2012 war die 21. Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 10. März 2012 und endete am 28. Oktober 2012. Schachtjor Qaraghandy konnte den Titel aus dem Vorjahr verteidigen.

Modus 
14 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 26 Spiele. Aufsteiger waren Aqschajyq Oral, Oqschetpes Kökschetau und Sunkar Kaskelen.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Siehe auch 
 Premjer-Liga (Kasachstan)
 Kasachischer Pokal 2012
 Kasachischer Pokal

Weblinks 

 Saison 2012 auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012